Piotr Tomasik – polski duchowny katolicki, teolog
 Piotr Tomasik – polski piłkarz